Haunted House – EP dei Knife Party del 2013
 Haunted House – film del 1940 diretto da Robert F. McGowan
 Haunted House – videogioco

Pagine correlate 
The Haunted House